The Singles:

 The Singles — бокс-сет CD синглов, выпущенных американским рэпером Эминемом в 2003 году. Набор состоит из десяти синглов.
 The Singles — первый сборник, выпущенный синти-поп дуэтом Soft Cell. Альбом был издан на виниле, кассетах и компакт-дисках в 1986 году.
 The Singles — сборник синглов американской певицы Леди Гаги. Альбом вышел в свет 8 декабря 2010 года исключительно в Японии. В сборник входят 9 CD-дисков, с разными синглами.
 The Singles Collection — второй сборник лучших хитов американской певицы Бритни Спирс, выпущенный 10 ноября 2009 года лейблом Jive Records.
 The Singles Collection — сборник песен Дэвида Боуи, был издан в Великобритании и в США в 1993 году.
 The Singles 86>98 — сборник британского музыкального коллектива Depeche Mode, вышедший в сентябре 1998 года.
 The Singles 81>85 — сборник группы британской Depeche Mode, вышедший в октябре 1985 года.
 The Singles: The First Ten Years — двойной альбом-компиляция шведской группы ABBA, выпущенный в 1982 году.
 The Singles: 1996—2006 — первый сборник американской метал-группы Staind. В нём содержатся песни с альбомов, начиная с Dysfunction и заканчивая Chapter V.
 The Singles Collection, Volume 1 — сборник синглов (американская версия) Dropkick Murphys, вышедший в 2000 году.

См. также 
 Singles